DL, Dl eller dl kan avse: 

 dl – en tiondels liter, se deciliter
 DVD-R DL – ett digitalt optiskt lagringsmedium DVD Dual Layer
 DL – talet 550 i romerska siffror
 DL – IATA-koden för flygbolaget Delta Air Lines

Se även 
 Diskrimineringslagen